Die Saison 1995/96 der Bayernliga war die 51. Spielzeit der Fußball-Bayernliga und die zweite als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Zum ersten Mal wurde die Drei-Punkte-Regel verwendet.

Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurde der SC Weismain mit drei Punkten Vorsprung auf die SG Quelle Fürth. Die Fürther erreichten dadurch die Relegationsrunde zur Regionalliga Süd, in der sie ebenfalls den Aufstieg schafften. Beiden Mannschaften gelang damit der direkte Durchmarsch von der Landesliga Bayern über die Bayernliga in die Regionalliga.

Die Abstiegsplätze belegten der TSV 1860 Rosenheim, der SV Türk Gücü München und der SSV Jahn Regensburg. Dem VfB Helmbrechts gelang in der Relegationsrunde mit den Vizemeistern der Landesliga Bayern der Klassenerhalt.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Bayern stiegen die SpVgg Stegaurach, die SG Post/Süd Regensburg und die Amateure des TSV 1860 München als jeweilige Staffelsieger auf. Über die Relegationsspiele qualifizierten sich der SV Alemannia Haibach und der TSV Aindling als vierter und fünfter Aufsteiger.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Bayernliga 
Der Tabellen-15. der Bayernliga sowie die Vizemeister der drei Staffeln der Landesliga Bayern spielten nach Beendigung der Saison im K.O.-System drei weitere Plätze in der Bayernliga aus. Sie Sieger der beiden Halbfinalspiele auf neutralem Platz qualifizierten sich direkt für die Bayernliga, während die beiden Verlierer in einer Entscheidungspartie – ebenfalls auf neutralem Platz – den dritten Teilnehmer an der Bayernliga ausspielten.

In den Spielen trafen in Sennfeld der Vizemeister der Landesliga Staffel Nord, der SV Alemannia Haibach, auf den Bayernliga-Vertreter VfB Helmbrechts und die Landesliga-Vizemeister der Staffeln Süd, der TSV Aindling, und Mitte, der TSV Schwabach 04, in Donauwörth aufeinander. Der SV Alemannia Haibach und der TSV Aindling stiegen als vierte und fünfte Mannschaft in die Bayernliga auf, während Helmbrechts und Schwabach das Entscheidungsspiel bestritten.

|}

Der VfB Helmbrechts setzte sich im Entscheidungsspiel in Strullendorf mit 2:0 gegen den TSV Schwabach 04 durch. Die Helmbrechtser schafften dadurch den Klassenerhalt, während Schwabach in der Landesliga verblieb.

|}

Weblinks 
 Bayernliga 1995/96 bei f-archiv.de
 Bayernliga 1995/96 bei fussballdaten.de

1995
Fußballsaison 1995/96